Un campus est un lieu où se rassemblent des locaux universitaires (« campus universitaire » est un pléonasme).
 Campus est une émission de radio animée par Michel Lancelot sur Europe 1 de 1968 à 1972. Elle est reprise par Julia Martin à l'été 2013.
 Campus est une émission de télévision française présentée par Guillaume Durand.
 Campus () est un film de Richard Rush, sorti en 1970.
 Campus est une série télévisée canadienne diffusée en 1988-89, version française de .
 Campus est une série de neuf romans de Kate Brian (2006-2011).
 Campus, un village du comté de Livingston dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Campus, une marque de bière produite par la brasserie Huyghe.
 Campus, une station de téléphérique à La Réunion.